Banco Nacional puede referirse a:

 Banco Nacional de Bulgaria
 Banco Nacional (Colombia)
 Banco Nacional (Chile)
 Banco Nacional de Chile
 Banco Nacional de México
 Banco Nacional Suizo
 Banco Nacional de Panamá
 Banco Nacional de Rumania
 Banco Nacional